L'arrondissement de Biberach est un arrondissement (« Landkreis » en allemand) de Bade-Wurtemberg (Allemagne) situé dans le district (« Regierungsbezirk » en allemand) de Tübingen. Son chef-lieu est Biberach an der Riß.

Tableau Général des Communes 

Biberach